El Collet de Cal Parrella és una petita collada situada a 884,9 metres d'altitud del terme municipal de l'Estany, a la comarca del Moianès.

Està situat a migdia de la població de l'Estany i al nord del Raval del Prat, al sud-est de Cal Parrella. És al nord del Serrat de la Creu i al sud-est del Serrat del Masot.

Enllaços externs 
 El Collet de Cal Parrella en el seu entorn, a l'Institut Cartogràfic de Catalunya

Cal Parrella